Софонов — русская фамилия.

 Известные носители 
 Софонов, Игнатий Евстафьевич (1800—1873) — изобретатель-самоучка, плотинный мастер.
 Софонов, Николай Михайлович (1844—1910) — русский художник, палехский иконописец и реставратор.
 Софонов, Олег Алексеевич (род. 1967) — российский футболист. См. также